Институт чёрной металлургии имени Зота Ильича Некрасова НАН Украины — научно-исследовательский центр чёрной металлургии Украины в г. Днепр, является институтом Национальной академии наук Украины и головной научной организацией отрасли по основным проблемам металлургического производства. Имел филиал в Новокузнецке (с 1981 по 1991 годы), позже институт — Восточный институт чёрной металлургии, а также лабораторию в Мариуполе.

Основан 16 ноября 1939 года.

История 
В 1954 году лаборатория металлофизики была преобразована в Институт металлофизики имени Г. В. Курдюмова НАН Украины.

С 1961 по 1991 находился в подчинении у Минчермета СССР.

В 1964 году на базе лаборатории прочности был создан институт металлокерамики и спецсплавов, позже преобразованный в Институт проблем прочности имени Г. С. Писаренко НАН Украины.

В 1981 году был создан филиал института в городе Новокузнецк. В 1991 году филиал института в Новокузнецке стал самостоятельным институтом. Восточный институт чёрной металлургии ликвидирован в 2002 году.

Современное состояние 
В настоящее время в состав Института входит 11 научных отделов и ряд функциональных подразделений, обеспечивающих научную и хозяйственную деятельность, в том числе экспериментально — производственное предприятие.

Направления фундаментальных и поисковых исследований:
 Физико-химия и термодинамика многокомпонентных металлических систем и жидкого состояния шлакометаллических расплавов;
 Научные основы формообразования железоуглеродистых сплавов и управления их структурой и свойствами;
 Исследования и разработка новых технологий, оборудования, систем управления в производстве чугуна, стали и проката;
 Научно-техническое сопровождение Программы развития горно-металлургического комплекса Украины.

Прикладные исследования и разработки Института направлены на решение насущных и перспективных проблем металлургического производства по всем переделам:
 Освоение технологических процессов на новых и реконструированных металлургических агрегатах;
 Ресурсосбережение и снижение энергоёмкости технологических процессов на всех стадиях металлургического производства;
 Повышение качества металлопродукции до уровня, соответствующего требованиям мировых стандартов;
 Расширение сырьевой базы отечественной чёрной металлургии с ориентацией на природные ресурсы Украины;
 Создание надёжного высокоэффективного металлургического оборудования и систем автоматического управления, повышение работоспособности машин и агрегатов;
 Разработка систем комплексного математического моделирования процессов, алгоритмов систем контроля, управления и обработки информации для использования в металлургическом производстве.

Эти исследования отвечают приоритетным направлениям развития горно-металлургического комплекса Украины и направлены на создание продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Работает диссертационный совет по присуждению степени кандидата наук по специальностям: 05.03.05 Процессы, и машины обработки металлов давлением; 05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов; 05.16.02 Металлургия чёрных и цветных металлов и специальных сплавов. В институте проходят конференции «Наука и металлургия»

В помещении института расположен металлургический музей Украины.

Сотрудники 
 Шнееров, Яков Аронович — лауреат Сталинской премии, начальник мартеновского цеха Мариупольского металлургического завода имени Ильича до 1941, с 1949 заведующий сталеплавильным отделом ИЧМ.
 Товаровский, Иосиф Григорьевич — Доктор технических наук, профессор, академик Академии горных наук Украины, лауреат премии НАН Украины. С 1967 — по настоящее время — работа в Институте чёрной металлургии (ст. научный сотрудник, зав. лабораторией, вед. научный сотрудник).
 Бунин, Константин Петрович — академик АН УССР , специалист по металлографии.
 Кожевников, Сергей Николаевич — академик АН УССР, специалист по теории механизмов.
 Поляков, Николай Сергеевич — академик АН УССР, специалист по горному делу
 Стародубов, Кирилл Фёдорович — академик АН УССР , специалист по термической обработке стали.
 Чекмарёв, Александр Петрович — академик АН УССР , специалист по прокатному делу
 Доброхотов, Николай Николаевич — академик АН УССР, заведующий отделом металлургии стали.
 Радомысельский, Израиль Давидович — доктор технических наук, лауреат Государственной премии УССР (1973) и премии Совета Министров СССР в области науки (1981).

Ссылки 
 isi.gov.ua
 Публикации сотрудников ИЧМ на elibrary.ru
 Сборник научных трудов. Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии 

чёрной металлургии
Чёрная металлургия Украины
чёрной металлургии